Rebling bezeichnet

 den Schössling der Weinrebe.

Rebling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Rebling (1813–1878), Landtagsabgeordneter von Schwarzburg-Sondershausen und Mitglied des Staatenhauses des Unionsparlaments
 Carl Rebling (Politiker, 1815) (* 1815), Landtagsabgeordneter von Schwarzburg-Sondershausen
 Eberhard Rebling (1911–2008), deutscher Musikwissenschaftler und Antifaschist
 Friedrich Rebling (1834–1900), deutscher Sänger, Theaterschauspieler und Gesangspädagoge
 Gustav Rebling (1821–1902), deutscher Komponist und Dirigent
 Jalda Rebling (* 1951), deutsche Sängerin jiddischer Lieder und mittelalterlicher Musik
 Kathinka Rebling (* 1941), deutsche Violinistin und Musikprofessorin

Rebling ist ein Ortsname:
 Rebling (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Reblin